Киевская оборонительная операция:
 Киевская операция (1941)
 Киевская оборонительная операция (1943)